La Cruz est un toponyme et un patronyme pouvant désigner:

Toponyme

La Cruz, ville de la province de Corrientes
 Exaltación de la Cruz, partido de la province de Buenos Aires

La Cruz, commune du Chili

La Cruz, municipalité du département de Nariño 
 Campo de la Cruz, municipalité du département d'Atlántico

La Cruz, canton de la province de Guanacaste.

Caravaca de la Cruz, municipalité de la province de Murcie
 Puerto de la Cruz, commune de l'archipel des Îles Canaries
 Stade de La Cruz, stade de football situé à Ceares, quartier de la ville de Gijón, dans les Asturies

La Cruz, ville du département de Florida

Puerto La Cruz, ville de l'État d'Anzoátegui

Patronyme

Autres 
 Juan de la Cruz, nom espagnol de Jean de la Croix
 Marlins Puerto de la Cruz, club de baseball des Îles Canaries
 La Vie criminelle d'Archibald de la Cruz, film de Luis Buñuel sorti en 1955

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme